Zustandsraum steht für:

 Zustandsraum, mathematische Menge aller Zustände, siehe Zustand (Mathematik) #Involutive Algebren

 Zustandsraum (Mechanik), Erweiterung des Phasenraums um die Zeit
 Zustandsraum (Thermodynamik), Bereiche eines Phasendiagramms zwischen den Phasengrenzlinien
 Zustandsraum, in der (algebraischen) Quantenmechanik eine Menge von Observablen, siehe Zustand (Quantenmechanik)

 Zustandsraum (Informatik), eine Menge von diskreten Zuständen, die ein endlicher Automat annehmen kann
 Zustandsraum (Neuronales Netz), die Gesamtheit aller Zustände, die ein System einnehmen kann
 Zustandsraum, in der Automatisierungs- und Regelungstechnik eine Form der Systembeschreibung, siehe Zustandsraumdarstellung
 Zustandsraum (Stochastik), alle Werte, die ein Prozess annehmen kann